Влади́мир Дья́ков:
 Дьяков, Владимир Авраамович (1884—1938) — советский военный деятель, комбриг.
 Дьяков, Владимир Анатольевич (1919—1995) — советский, российский историк, археограф. Специалист по истории Польши.
 Дьяков, Владимир Иванович (1894—1985) — русский офицер, участник Белого движения, эмигрант.
 Дьяков, Владимир Николаевич (1882—1959) — русский советский археолог-античник, профессор.